ТБП — многозначная аббревиатура:
 ТБП — технологии быстрого прототипирования
 ТБП — технология бродильных производств
 ТБП — тяжёлый бомбардировочный полк

См. также 
 ТБПП — технология брошюровочно-переплётных процессов
  — аббревиатура латиницей